Soylent Green steht für:
 Soylent Green, Originaltitel von … Jahr 2022 … die überleben wollen, Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1973
 Soylent Green, die namensgebende künstliche Nahrung aus Menschenfleisch im gleichnamigen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1973
 ein Pseudonym von Roman Flügel, deutscher Musikproduzent
 ein Stück auf dem Album Music for a Slaughtering Tribe (1993) von Wumpscut
 ein deutsch/niederländisches Dance Projekt (Singles Fill Me Up Again und Againu) erschienen auf Sounds United Records 

Soilent Green steht für:
 Soilent Green (US-amerikanische Band), US-amerikanische Metal-Band
 Soilent Green (deutsche Band), deutsche Metal-Band

Siehe auch:
 Soylent, flüssiges Nahrungsmittel
 Soilent Grün, deutsche Punk-Band
 Soylent Grün, deutsches Hip-Hop Album von Loki & Eloquent, veröffentlicht von Sichtexot